Умка:
 У́мка (от ) — взрослый белый медведь-самец.
 Умка — белый медвежонок, персонаж мультфильмов «Умка», «Умка ищет друга» и «Умка на ёлке», а также одноименном мультсериале 2022 года. Появляется и в мультфильмах «Элька и Звёздный почтальон» и «Элька», уже в качестве второстепенного персонажа и дедушки главного героя.
 Умка — псевдоним рок-музыканта Анны Герасимовой, (Умка и Броневик, Умка и Новый состав).
 Умка — пригород Белграда.
 Умка — река в Удмуртии, Россия, правый приток реки Кеп.

См. также 
 Умки

Примечания